{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56701) - || 2000 LM28 ||9 juni 2000 || LONEOS
|-
| (56702) - || 2000 LQ28 ||9 juni 2000 || LONEOS
|-
| (56703) - || 2000 LT30 ||10 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56704) - || 2000 LC31 ||6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (56705) - || 2000 LL33 ||4 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (56706) - || 2000 LD36 ||1 juni 2000 || NEAT
|-
| (56707) - || 2000 LY36 ||11 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56708) - || 2000 MZ || 24 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (56709) - || 2000 MY1 ||27 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (56710) - || 2000 MN2 ||24 juni 2000 || NEAT
|-
| (56711) - || 2000 MO2 ||24 juni 2000 || NEAT
|-
| (56712) - || 2000 MQ2 ||25 juni 2000 || NEAT
|-
| (56713) - || 2000 MC3 ||30 juni 2000 || P. Kušnirák
|-
| (56714) - || 2000 MK3 ||25 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (56715) - || 2000 MT3 ||24 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56716) - || 2000 MZ3 ||24 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56717) - || 2000 MS4 ||25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56718) - || 2000 MU4 ||25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56719) - || 2000 MA6 ||24 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56720) - || 2000 NK9 ||7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56721) - || 2000 NY11 ||4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56722) - || 2000 NH12 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56723) - || 2000 NK12 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56724) - || 2000 NQ12 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56725) - || 2000 NY12 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56726) - || 2000 NA13 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56727) - || 2000 NU13 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56728) - || 2000 NZ13 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56729) - || 2000 NM14 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56730) - || 2000 NK15 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56731) - || 2000 NP16 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56732) - || 2000 NQ16 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56733) - || 2000 NK17 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56734) - || 2000 NM17 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56735) - || 2000 NB18 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56736) - || 2000 NX19 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56737) - || 2000 NS20 ||6 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56738) - || 2000 NV20 ||6 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56739) - || 2000 NG21 ||7 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56740) - || 2000 NC23 ||5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56741) - || 2000 ND24 ||5 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (56742) - || 2000 NB25 ||4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56743) - || 2000 ND26 ||4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56744) - || 2000 NN26 ||4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56745) - || 2000 NU26 ||4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56746) - || 2000 OO2 ||27 juli 2000 || Črni Vrh
|-
| (56747) - || 2000 OD4 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56748) - || 2000 OF4 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56749) - || 2000 OJ4 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56750) - || 2000 OT4 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56751) - || 2000 OU4 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56752) - || 2000 OA5 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56753) - || 2000 OG6 ||29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56754) - || 2000 OP10 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56755) - || 2000 OT12 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56756) - || 2000 OW14 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56757) - || 2000 OQ17 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56758) - || 2000 OU17 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56759) - || 2000 OU18 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56760) - || 2000 OY18 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56761) - || 2000 OH19 ||29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56762) - || 2000 OB23 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56763) - || 2000 OC23 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56764) - || 2000 ON24 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56765) - || 2000 OD25 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56766) - || 2000 OK25 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56767) - || 2000 OP26 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56768) - || 2000 OS27 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56769) - || 2000 OE28 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56770) - || 2000 OA30 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56771) - || 2000 OS30 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56772) - || 2000 OW30 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56773) - || 2000 OO35 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56774) - || 2000 OH37 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56775) - || 2000 OU37 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56776) - || 2000 OQ38 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56777) - || 2000 OC39 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56778) - || 2000 OM39 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56779) - || 2000 OH41 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56780) - || 2000 OJ43 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56781) - || 2000 OT43 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56782) - || 2000 OC46 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56783) - || 2000 OG51 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56784) - || 2000 OH53 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56785) - || 2000 OS53 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (56786) - || 2000 OX53 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56787) - || 2000 OZ53 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56788) - || 2000 OA54 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56789) - || 2000 OU54 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56790) - || 2000 OZ55 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56791) - || 2000 OH56 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56792) - || 2000 OP56 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56793) - || 2000 OB60 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56794) - || 2000 OO60 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (56795) Amandagorman || 2000 OE67 ||31 juli 2000 || M. W. Buie
|-
| (56796) - || 2000 PT || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56797) - || 2000 PC2 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56798) - || 2000 PW3 ||3 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (56799) - || 2000 PN4 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (56800) - || 2000 PO4 ||3 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten